Олли (значения):

 Олли — скейт-трюк, в котором скейтбордист и скейтборд поднимаются в воздух без использования рук.

Фамилия 
 Олли, Кевин (род. 1972) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Олли, Маргарет (1923—2011) — австралийская художница.
 Олли, Петра (род. 1994) — финская женщина-борец, серебряная призёрка чемпионата мира.
Олли, Уард (1885–1955) — американский эколог, первооткрыватель популяционного эффекта Олли.
 Олли, Харри (род. 1985) — финский прыгун с трамплина, призёр чемпионатов мира.

См. также 
 Оли